Media Analytics é uma plataforma digital de mensuração da audiência de cada notícia publicada na Internet, desenvolvida e comercializada exclusivamente pela Orbiit Business Intelligence

Plataforma
Comunicação